Współczynnik fali stojącej
 WFS (ang. Web Feature Service) – standard udostępniania danych wektorowych (np. map) w Internecie